Osoby o tym nazwisku:
 Gonzalo Gavira – meksykański filmowiec
 José Hernández Gavira – filipiński pisarz i poeta